Arcidae är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Arcidae i ordningen Arcoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Pteriomorpha, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Arcidae 42 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Arcidae